Denys Harmash é um futebolista ucraniano que atua como meia. Atualmente, joga pelo Dínamo de Kiev.

Nascidos em 1990
Naturais de Lugansk
Futebolistas da Ucrânia
Futebolistas do Dínamo de Kiev
Jogadores da Seleção Ucraniana de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2012
Jogadores da Eurocopa de 2016